A  Final da Copa Libertadores da América de 1960 foi a decisão da 1ª edição da Copa Libertadores da América. Foi disputada entre o , do Uruguai e , do Paraguai em 12 e 19 de junho de 1960.

Alberto Spencer se tornou o primeiro jogador a marcar um gol em uma final deste torneio. Juan Vicente Lezcano se tornou o primeiro jogador a ser expulso na final.

Equipes qualificadas

Detalhes

Jogo de ida

Jogo de volta 

Copa Libertadores da América de 1960
1960
Partidas do Club Atlético Peñarol
Partidas do Club Olimpia